Collegio elettorale di Bassano del Grappa – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Bassano del Grappa – collegio elettorale del Senato della Repubblica